Lejonen kan avse:

Lejon – ett kattdjur av släktet Panthera
Lejonen Speedway – en svensk motorsportklubb
Finlands herrlandslag i ishockey, även kallat Lejonen
Finlands damlandslag i ishockey, även kallat Damlejonen
Lejonen vid Lejontrappan – skulpturer i Göteborg

Se även 
Lejon (olika betydelser)
Lejonet